Il toponimo Pastores può riferirsi a diverse località:

Pastores, comune del Guatemala nel Dipartimento di Sacatepéquez
Pastores, comune della Spagna nella Provincia di Salamanca